Chronologiczna lista telenoweli wyprodukowanych przez Televisa od 1958 roku do chwili obecnej.

Lata 1950.

1958 
 Senda prohibida
 Gutierritos
 Más allá de la angustia
 Un paso al abismo

1959 
 Cadenas de amor
 Cuidado con el ángel
 Elisa
 Ha llegado un extraño
 Honrarás a los tuyos
 Mi esposa se divorcia
 El precio del cielo
 Teresa

Lata 1960.

1960 
 Amar fue su pecado
 La ambiciosa
 Cartas de amor
 La casa del odio
 Claudia
 Donde comienza la tristeza
 Dos caras tiene el destino
 Espejo de sombras
 Gabriela
 El hombre de oro
 El juicio de los padres
 María Guadalupe
 Mi amor frente al pasado
 La mujer dorada
 Murallas blancas
 El otro
 Pecado mortal
 Pension de mujeres
 El rapto
 Un rostro en el pasado
 Secretaria o mujer
 Vida por vida

1961 
 Abismos de amor
 Bajo la sombra de los almendros
 La brújula rota
 Cielo sin estrellas
 Conflicto
 Cuatro en la trampa
 Culpas ajenas
 Divorciadas
 Don Bosco
 Elena
 El enemigo
 Estafa de amor
 La familia del 6
 Las gemelas
 La honra de vivir
 La insaciable
 La leona
 Marianela
 No basta ser médico
 Una noche sin mañana
 Niebla
 Risas amargas
 La sospecha
 La telaraña
 Vida robada

1962 
 La actriz
 Adiós, amor mío
 Borrasca
 El caminante
 La cobarde
 Codicia
 Encadenada
 La gloria quedó atrás
 La herencia
 La herida del tiempo
 Un hijo cayó del cielo
 Janina
 La madrastra
 Marcela
 Las momias de Guanajuato
 Mujercitas
 Penumbra
 Prisionera
 El profesor Valdez
 Sor Juana Inés de la Cruz

1963 
 Agonía de amor
 Cita con la muerte
 La culpa de los padres
 La desconocida
 Destino
 Doña Macabra
 Eugenia
 La familia Miau
 Grandes ilusiones
 Lo imperdonable
 Madres egoístas
 La mesera
 Mi mujer y yo
 Las modelos
 Pablo y Elena
 El secreto
 La sombra del otro
 Traicionera
 Tres caras de mujer
 Vidas cruzadas
 Vivimos en una estrella

1964 
 Apasionada
 Central de Emergencia
 El crisol
 Cumbres Borrascosas
 Debiera haber obispas
 Desencuentro
 El dolor de vivir
 Gabriela
 Historia de un cobarde
 La intrusa
 Juan José
 Juicio de almas
 La Máscara del Ángel
 México 1900
 La piel de Zapa
 San Martín de Porres
 Siempre Tuya
 La vecindad

1965 
 El abismo
 Las abuelas
 Alma de mi alma
 La calle en que vivimos
 Casa de huéspedes
 Corona de lágrimas
 Un largo amor
 Llamado urgente
 Marina Lavalle
 Maximiliano y Carlota
 La mentira
 Una mujer
 Nuestro barrio
 Puente de cristal
 El refugio
 Secreto de confesión
 La sembradora
 Tormenta de pasiones
 Tu eres un extraño

1966 
 Amor y orgullo
 La búsqueda
 Cita en la gloria
 Corazón salvaje
 El corrido de Lupe Reyes
 Cristina Guzmán
 El derecho de nacer
 El despertar
 El dolor de amar
 La dueña
 La duquesa
 El espejismo brillaba
 Gutierritos
 El ídolo
 María Isabel
 Más fuerte que tu amor
 Los medio hogares
 El medio pelo
 Nuestro pequeño mundo
 El patio de Tlaquepaque
 La razón de vivir
 La sombra del pecado
 Sonata de otoño
 Valeria
 Vértigo

1967 
 Adriana
 Amor en el desierto
 Amor sublime
 Un ángel en el fango
 Angustia del pasado
 Anita de Montemar
 Atormentada
 La casa de las fieras
 Un color para tu piel
 El cuarto mandamiento
 Cuna vacía
 Deborah
 Detrás del muro
 Dicha robada
 La duda
 Ellas
 Engáñame
 Entre sombras
 Felipa Sánchez, La Soldadera
 La frontera
 Gente sin historia
 Incertidumbre
 El juicio de nuestros hijos
 Lágrimas amargas
 No quiero lágrimas
 Obsesión
 Un pobre hombre
 Lo prohibido
 Rocambole
 Sueña conmigo, Donaji
 La tormenta
 El usurpador
 Las víctimas

1968 
 Agueda
 Aurelia
 Cárcel de mujeres
 Los Caudillos
 Chucho el roto
 Cruz de amor
 Cynthia
 Destino la gloria
 Duelo de pasiones
 En busca del paraíso
 Estafa de amor
 Fallaste corazón
 Un grito en la obscuridad
 Los inconformes
 Intriga
 Juventud divino tesoro
 Leyendas de México
 Mariana
 Mi maestro
 Mujeres sin amor
 El padre Guernica
 Pasión gitana
 Pueblo sin esperanza
 Rubí
 Simplemente vivir
 Tiempo de perdón
 Tres vidas distintas

1969 
 Aventuras de Huck
 Cadenas de angustia
 El ciego
 Concierto de almas
 Corazón de dos ciudades
 Del altar a la tumba
 De la tierra a la luna
 De turno con la angustia
 El diario de una señorita decente
 Encadenados
 La familia
 La frontera de cristal
 Honor y orgullo
 Lo que no fue
 Más allá de la muerte
 Mi amor por ti
 No creo en los hombres
 El ojo de vidrio
 Una plegaria en el camino
 Puente de amor
 El retrato de Dorian Gray
 Rosario
 El ruiseñor mexicano
 Secreto para tres
 Sin palabras
 Tu eres mi destino
 El usurero

Lata 1970.

1970 
 Angelitos negros
 Aventura
 La constitución
 Cruz de amor
 Cosa juzgada
 La cruz de Marisa Cruces
 El dios de barro
 Encrucijada
 La gata
 Magdalena
 El mariachi
 Mariana
 El precio de un hombre
 Rafael
 La sonrisa del diablo
 Yesenia
 Y volveré

1971 
 El amor tiene cara de mujer
 Cristo Negro
 El derecho de los hijos
 Historia de un amor
 Lucía Sombra
 La maestra
 La maldición de la blonda
 Las máscaras
 Mis tres amores
 Muchacha italiana viene a casarse
 Pequeñeces
 El profesor particular
 La recogida
 Rosas para Verónica
 Sublime reducción
 El vagabundo
 Velo de novia

1972 
 Aquí Está Felipe Reyes
 El carruaje
 El edificio de enfrente
 Las fieras
 Las gemelas
 Me Llaman Martina Sola
 La señora joven

1973 
 Amaras a tu prójimo
 Cartas sin destino
 Entre brumas
 La hiena
 El honorable Sr. Valdés
 Los que ayudan a Dios
 La maestra Méndez
 Mi primer amor
 Mi rival
 Los miserables
 Nosotros los pobres
 Penthouse
 ¿Quién?
 La tierra

1974 
 Ana del aire
 El chofer
 Extraño en su pueblo
 Ha llegado una intrusa
 El juramento
 El manantial del milagro
 Marina
 Mundo de juguete
 Muñeca
 Siempre habrá un mañana

1975 
 Barata de primavera
 Lo imperdonable
 El milagro de vivir
 Paloma
 Pobre Clara
 Ven conmigo

1976 
 Los bandidos del río frío
 Mañana será otro día
 Mi hermana la nena
 Mundos opuestos

1977 
 Acompáñame
 Corazón salvaje
 Dos a quererse
 Humillados y ofendidos
 Marcha nupcial
 Pacto de amor
 Rina
 La venganza
 Yo no pedí vivir

1978 
 Ardiente secreto
 Cartas para una víctima
 Doménica Montero
 Donde termina el camino
 Gotita de gente
 La hora del silencio
 Ladronzuela
 Mamá campanita
 María José I
 Una mujer
 Muñeca rota
 No todo lo que brilla es oro
 Pasiones encendidas
 Pecado de amor
 Rosalía
 Rosario de amor
 Santa
 Un original y veinte copias
 Viviana

1979 
 El amor llegó más tarde
 Amor prohibido
 Añoranza
 Bella y Bestia
 El cielo es para todos
 Cumbres Borrascosas
 Elisa
 El enemigo
 Honrarás a los tuyos
 J.J. Juez
 Julia
 Lágrimas negras
 La llama de tu amor
 Mi amor frente al pasado
 Muchacha de barrio
 Una mujer marcada
 No tienes derecho a juzgarme
 Parecido al amor
 Los ricos también lloran
 La señorita Robles y su hijo
 Vamos juntos
 Yara

Lata 1980.

1980 
 Al final del arco iris
 Al rojo vivo
 Ambición
 Aprendiendo a amar
 El árabe
 Caminemos
 Cancionera
 Colorina
 El combate
 Conflictos de un médico
 Corazones sin rumbo
 Juventud
 Lagrimas de amor
 No temas al amor
 Pelusita
 Querer volar
 Sandra y Paulina
 Secreto de confesión
 Soledad
 Verónica

1981 
 Espejismo
 Extraños caminos del amor
 El hogar que yo robé
 Infamia
 Juegos del destino
 Una limosna de amor
 Nosotras... las mujeres
 Por amor
 Quiéreme siempre
 Toda una vida

1982 
 El amor nunca muere
 Chispita
 Déjame vivir
 Prawo do narodzin (El derecho de nacer)
 En busca del paraíso
 Gabriel y Gabriela
 Lo que el cielo no perdona
 Mañana es primavera
 Vanessa
 Vivir enamorada

1983 
 Amalia Batista
 El amor ajeno
 Bianca Vidal
 Bodas de odio
 Cuando los hijos se van
 La fiera
 El maleficio
 Un solo corazón

1984 
 Los años felices
 Aprendiendo a vivir
 Eclipse
 Guadalupe
 La pasión de Isabela
 Principessa
 Sí, mi amor
 Soltero en el aire
 Te amo
 La traición
 Tú eres mi destino

1985 
 Abandonada
 El ángel caído
 Angélica
 Los años pasan
 Esperándote
 Juana Iris
 Ty albo nikt (Tú o nadie)
 Vivir un poco

1986 
 Ave fénix
 El camino secreto
 Cautiva
 Cicatrices del alma
 Cuna de lobos
 De pura sangre
 El engaño
 La gloria y el infierno
 Herencia maldita
 Lista negra
 Marionetas
 Martín Garatuza
 Monte Calvario
 Muchachita
 Padre Gallo
 Pobre juventud
 Seducción

1987 
 Los años perdidos
 Cómo duele callar
 La indomable
 Pobre señorita Limantour
 El precio de la fama
 Quinceañera
 Rosa salvaje
 Senda de gloria
 Tal como somos
 Tiempo de amar
 Victoria
 Yesenia

1988 
 Amor en silencio
 Dos vidas
 Dulce desafío
 Encadenados
 El extraño retorno de Diana Salazar
 Flor y canela
 Nuevo amanecer
 Pasión y poder
 El pecado de Oyuki
 El rincón de los prodigios
 La trampa

1989 
 Lo blanco y lo negro
 Carrusel
 La casa al final de la calle
 El cristal empañado
 Las grandes aguas
 Luz y sombra
 Mi segunda madre
 Morir para vivir
 Simplemente María
 Teresa
 Cuando llega el amor

Lata 1990.

1990 
 Días sin luna
 Un rostro en mi pasado
 Yo compro esa mujer
 Alcanzar una estrella
 Balada por un amor
 Mi pequeña Soledad
 Destino
 La fuerza del amor
 Cenizas y diamantes
 Ángeles blancos
 Amor de nadie
 En carne propia

1991 
 Cadenas de amargura
 Alcanzar una estrella II
 Madres egoístas
 Milagro y magia
 Yo no creo en los hombres
 Al filo de la muerte
 Muchachitas
 Atrapada
 La pícara soñadora
 Vida robada
 Valeria y Maximiliano

1992 
 El abuelo y yo
 Baila conmigo
 Carrusel de las Américas
 De frente al sol
 La sonrisa del diablo
 Triángulo
 Las secretas intenciones
 María Mercedes
 Ángeles sin paraíso
 Tenías que ser tú
 Mágica juventud

1993 
 Capricho
 Entre la vida y la muerte
 La última esperanza
 Clarisa
 Los parientes pobres
 Sueño de amor
 Corazón salvaje
 Valentina
 Dos mujeres, un camino
 Buscando el paraíso
 Más allá del puente

1994 
 Marimar
 Prisionera de amor
 Agujetas de color de rosa
 Volver a empezar
 El vuelo del águila
 Imperio de cristal

1995 
 Caminos cruzados
 Alondra
 María José
 Si Dios me quita la vida
 Bajo un mismo rostro
 La dueña
 La paloma
 Morelia
 El premio mayor
 Maria z przedmieścia (María la del barrio)
 Acapulco, cuerpo y alma
 Pobre niña rica
 Retrato de familia
 Lazos de amor

1996 
 Azul
 Marisol
 Morir dos veces
 Confidente de secundaria
 Para toda la vida
 Cañaveral de pasiones
 Płonąca pochodnia (La antorcha encendida)
 Canción de amor
 La sombra del otro
 Błogosławione kłamstwo (Bendita mentira)
 Zakazane uczucia (Sentimientos ajenos)
 La culpa
 Tú y yo
 Te sigo amando
 Serce Clarity (Luz Clarita)
 Mi querida Isabel

1997 
 Rozwinąć skrzydła (Alguna vez tendremos alas)
 Pueblo chico, infierno grande
 Los hijos de nadie
 No tengo madre
 Gente bien
 Esmeralda
 Złota klatka (La jaula de oro)
 El alma no tiene color
 Salud, dinero y amor
 Maria Izabela (María Isabel)
 Amada enemiga
 Huracán
 Desencuentro
 El secreto de Alejandra
 Sin ti
 Mi pequeña traviesa

1998 
 Paulina (La usurpadora)
 Vivo por Elena
 Una luz en el camino
 Rencor apasionado
 Paloma (Preciosa)
 Kłamstwo i miłość (La mentira)
 Krople miłości (Gotita de amor)
 Cristina (El privilegio de amar)
 Soñadoras
 Camila
 Daniela i przyjaciele (El diario de Daniela)
 Angela (Ángela)

1999 
 Nigdy cię nie zapomnę (Nunca te olvidaré)
 Rosalinda
 Tres mujeres
 Posłaniec szczęścia (El niño que vino del mar)
 Amor gitano
 Porywy serca (Por tu amor)
 Infierno en el paraíso
 Alma rebelde
 Serafín
 Labirynt namiętności (Laberintos de pasión)
 Mujeres engañadas
 DKDA, Sueños de juventud
 Cuento de navidad

Lata 2000.

2000 
 Amigos x siempre
 Siempre te amaré
 Ramona
 La casa en la playa
 Locura de amor
 Mała księżniczka (Carita de ángel)
 Potęga miłości (Mi destino eres tú)
 W niewoli uczuć (Abrázame muy fuerte)
 El precio de tu amor
 Primer amor
 Tajemnice pocałunku (Por un beso)
 Rayito de luz

2001 
 El noveno mandamiento
 Prawo do szczęścia (El derecho de nacer)
 Przyjaciółki i rywalki (Amigas y rivales)
 Aventuras en el tiempo
 Mujer bonita
 Virginia (La intrusa)
 Sin pecado concebido
 Atrévete a olvidarme
 María Belén
 Wiosenna namiętność (El manantial)
 Salomé
 El juego de la vida
 Navidad sin fin

2002 
 Cómplices al rescate
 Miłość i nienawiść (Entre el amor y el odio)
 La otra
 Clase 406
 ¡Vivan los niños!
 Ścieżki miłości (Las vías del amor)
 Así son ellas

2003 
 Córka przeznaczenia (Niña amada mía)
 De pocas, pocas pulgas
 Prawdziwa miłość (Amor real)
 Biały welon (Velo de novia)
 Alegrijes y rebujos
 Bajo la misma piel
 Zaklęte serce (Mariana de la noche)
 Clap, El lugar de tus sueños

2004 
 Grzesznica (Amarte es mi pecado)
 Amy, la niña de la mochila azul
 Corazones al límite
 Serce z kamienia (Mujer de madera)
 Cena marzeń (Rubí)
 Zdradzona miłość (Amar otra vez)
 Misión S.O.S
 Zbuntowani (Rebelde)
 Apuesta por un amor
 Inocente de ti

2005 
 Sueños y caramelos
 La madrastra
 Contra viento y marea
 Piel de otoño
 La esposa virgen
 Pablo y Andrea
 El amor no tiene precio
 Barrera de amor
 Alborada
 Peregrina

2006 
 La fea más bella
 La verdad oculta
 Heridas de amor
 Duelo de pasiones
 Código postal
 Mundo de fieras
 Amor mío
 Las dos caras de Ana
 Amar sin límites

2007 
 Miłość jak tequila (Destilando amor)
 Yo amo a Juan Querendón
 Lola, érase una vez
 Bajo las riendas del amor
 Muchachitas como tú
 Sidła namiętności (Pasión)
 Amor sin maquillaje
 Do diabła z przystojniakami (Al diablo con los guapos)
 Palabra de mujer
 Tormenta en el paraíso

2008 
 Fuego en la sangre
 Idiotki nie idą do nieba (Las tontas no van al cielo)
 Alma de hierro
 Rywalka od serca (Querida enemiga)
 Nie igraj z aniołem (Cuidado con el ángel)
 Juro que te amo
 Miłosny nokaut (Un gancho al corazón)
 En nombre del amor
 Mañana es para siempre

2009 
 Verano de amor
 Atrévete a soñar
 Zaklęta miłość (Sortilegio)
 Mój grzech (Mi pecado)
 Hasta que el dinero nos separe
 Camaleones
 Los exitosos Pérez
 Dzikie serce (Corazón salvaje)
 Morze miłości (Mar de amor)

Lata 2010.

2010 
 Zacatillo, un lugar en tu corazón
 Niña de mi corazón
 Kobieta ze stali (Soy tu dueña)
 Llena de amor
 Kiedy się zakocham... (Cuando me enamoro)
 Para volver a amar
 Teresa
 Triumf miłości (Triunfo del amor)

2011 
 Rafaela
 Una familia con suerte
 Ni contigo ni sin ti
 Miłość i przeznaczenie (La fuerza del destino)
 Podwójne życie Angeliki (Dos hogares)
 Esperanza del corazón
 Zakazane uczucie (La que no podía amar)
 Amorcito corazón

2012 
 Otchłań namiętności (Abismo de pasión)
 Ukryta miłość (Un refugio para el amor)
 Ja, ona i Eva (Por ella soy Eva)
 Nieposkromiona miłość (Amor bravío)
 Cachito de cielo
 Prawdziwe uczucie (Amores verdaderos)
 Corona de lágrimas
 Porque el amor manda
 Qué bonito amor
 ¿Quién eres tú?
 La Mujer Del Vendaval

2013 
 Dzikie serce (Corazón indomable)
 Las Bandidas
 Burza (La tempestad)
 Mentir para vivir
 Libre para amarte
 Oblicza miłości (De que te quiero, te quiero)
 Por siempre mi amor
 Quiero amarte
 Za głosem serca (Lo que la vida me robó)
 Qué pobres tan ricos

2014 
 La viuda negra
 La virgen de la calle
 El color de la pasión
 Kotka (La gata)
 La malquerida
 Mi corazón es tuyo
 Hasta el fin del mundo
 Yo no creo en los hombres
 Włoska narzeczona (Muchacha italiana viene a casarse)
 La sombra del pasado

2015 
 Que te perdone Dios
 Amores con trampa
 Señorita Pólvora
 Lo imperdonable
 La vecina
 Amor de barrio
 A que no me dejas
 Antes muerta que Lichita
 Pasión y poder
 El Dandy
 Po prostu Maria (Simplemente María)

2016 
 El hotel de los secretos
 Droga do szczęścia (Un camino hacia el destino)
 Corazón que miente
 Sueño de amor
 Yago
 Las amazonas
 Trzy razy Ana (Tres veces Ana)
 Despertar contigo
 Vino el amor
 Kobiety w czerni (Mujeres de negro)
 Sin rastro de ti
 La candidata

2017 
 Przeklęta (Mi adorable maldición)
 El bienamado
 La doble vida de Estela Carrillo
 Enamorándome de Ramón
 La piloto
 Mi marido tiene familia
 El vuelo de la victoria
 En tierras salvajes
 Caer en tentación
 Papá a toda madre
 Me declaro culpable
 Światło twoich oczu (Sin tu mirada)

2018 
 Por amar sin ley
 Hijas de la luna
 Tenías que ser tú
 Y mañana será otro día
 La jefa del campeón
 Like
 Sin miedo a la verdad
 Amar a muerte

2019 
 Ringo
 Doña Flor y sus dos maridos
 La reina soy yo
 Esta historia me suena
 Juntos el corazón nunca se equivoca
 Cita a ciegas
 Los elegidos
 La usurpadora
 El Dragón: Powrót wojownika (El Dragón)
 Cuna de lobos
 Soltero con hijas
 Médicos

Lata 2020.

2020 
 Vencer el miedo
 Rubí
 Como tú no hay 2
 Te doy la vida
 La mexicana y el güero
 Imperio de mentiras
 Vencer el desamor
 Querelo todo

2021 
 ¿Te acuerdas de mí?
 ¿Qué le pasa a mi familia?

Linki zewnętrzne 
 Televisa

 
Televisa